Martin Gilbert (historicus) (1936–2015), Brits historicus
Martin Gilbert (militair), Duits militair
Martin Gilbert (wielrenner) (1982), Canadees wielrenner